Gewand kann folgendes bedeuten:
 ein Kleidungsstück. Im süddeutschen Sprachraum bezeichnet „Gewand“ alle Arten von Kleidung, im übrigen Sprachgebiet dagegen nur eine besonders prächtige oder historische Bekleidung.
 ein liturgisches Gewand
 Das Gewand, einen Monumentalfilm des amerikanischen Regisseurs Henry Koster aus dem Jahr 1953
 einen süddeutschen Ausdruck, der Gewann, das heißt Teil einer Gemarkung, entspricht, vgl. auch Flur 

Siehe auch:

 Gewandung 
 Gewände 
 Gewende